Osoby o tym nazwisku:
 Aleh Mikulczyk – radziecki i białoruski hokeista, olimpijczyk
 Siarhiej Mikulczyk – białoruski hokeista